Arjona – gmina w Hiszpanii
 Arjona – miasto w Kolumbii
 Arjona – rodzaj roślin z rodziny Schoepfiaceae